Коронация Наполеона как императора французов — церемония интронизации и коронации, последовавшая за провозглашением Наполеона 18 мая 1804 года Императором. Религиозная коронационная церемония, которую провёл папа Пий VII, за которой последовала собственно коронация, состоялась в воскресенье 2 декабря 1804 года (11 фримера XIII года по французскому республиканскому календарю) в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Она длилась почти пять часов; художник Жак-Луи Давид запечатлел её на двух полотнах: «Коронация Наполеона» и «Раздача орлов». Это событие знаменовало «создание современной империи» и было «прозрачно завуалированным элементом современной пропаганды».

Причины 
Наполеон жаждал придать легитимность своему имперскому правлению, с его новой династией и новым дворянством. С этой целью он разработал новую церемонию коронации, которая радикально отличалась от коронации королей Франции, подчёркивающей освящение короля () и его помазание, и производимой архиепископом Реймса в Реймсском соборе. Церемония коронации Наполеона был священнодействием, проводимом в великом Соборе Парижской Богоматери в присутствии папы римского Пия VII. Наполеон собрал воедино различные обряды и обычаи, включая обряды каролингских традиций, старого режима и Французской революции; всё это было обставлено с максимальной роскошью.

18 мая 1804 года Охранительный сенат передал республиканское правительство Первой Французской республики императору, и началась подготовка к коронации. Провозглашение Наполеона императором было одобрено французскими гражданами подавляющим большинством на конституционном референдуме Франции 1804 года («за» было  голосов, «против» , то есть менее 0,1 %). Среди причин, заставивших Наполеона короноваться, было стремление завоевать престиж в международных роялистских и католических кругах и заложить основу для будущей династии.

Приезд папы 
5 ноября 1804 года папа выехал из Рима. 25 ноября Наполеон встретил его в лесу Фонтенбло. С военными почестями папа был препровождён в дворец Фонтенбло, где оставался в течение четырёх дней. За это время у него было множество встреч, в частности, с супругой Наполеона Жозефиной Богарне, которая призналась, что их брак, заключённый в 1796 году, был гражданским и, следовательно, недействительным по каноническому праву. Узнав это, папа наотрез отказался участвовать в коронации, пока ему не предоставят свидетельство о католическом браке. Проблему устранил дядя Наполеона, кардинал Жозеф Феш, который ночью 1 декабря сочетал пару в дворце Тюильри в присутствии священника из церкви Сен-Жермен-л’Осеруа, Талейрана и маршала Бертье.

Подготовка 
Когда папа Пий VII согласился приехать в Париж, чтобы совершить богослужение во время коронации Наполеона, было первоначально решено, что он будет следовать литургии коронации из Римского понтификала. Однако после прибытия папы Наполеон убедил его делегацию разрешить введение в обряд нескольких французских элементов, таких как пение Veni Creator, за которым во время процессии входа монарха следовала коллекта Пятидесятницы; использование для помазания миро вместо  (хотя использовались римские молитвы помазания); помазание головы и обе руки, а не правой руки и задней части шеи, и включение нескольких молитв и формул из коронаций французских королей, чтобы благословлять доставляемые регалии. По сути, французские и римские элементы были объединены в новый, уникальный обряд, созданный специально для этого случая. Кроме того, специальный обряд, разработанный для данного случая, позволял Наполеону почти всё время сидеть, а не стоять на коленях во время вноса регалий и во время нескольких других церемоний, и сводил его принятие клятвы, требуемой Церковью в начале литургии, к одному слову.

Не желая быть монархом старого порядка, Наполеон объяснял: «Быть королём — это значит наследовать старые идеи и генеалогию. Я не хочу ни от кого вести свою родословную».

Церемония 

По словам Луи Констана Вери, Наполеон проснулся в 8 часов утра от звука канонады. Он покинул Тюильри в 11 часов в белом бархатном жилете с золотой вышивкой и бриллиантовыми пуговицами, малиновой бархатной тунике и короткой малиновой куртке с атласной подкладкой, с лавровым венком на голове. Число зрителей, по оценкам Вери, составляло от четырёх до пяти тысяч человек, многие из которых удерживали свои места всю ночь, несмотря на периодические ливни. К утру небо расчистилось.

Церемония началась в 9 часов утра, когда от Тюильри вышла папская процессия во главе с ехавшим на муле епископом, державшим в руках папское распятие. Папа Римский первым вошёл в собор под гимн «Tu es Petrus» и занял своё место на троне возле высокого алтаря. Экипаж Наполеона и Жозефины был запряжён восемью лошадьми и сопровождался конными гренадерами и солдатами . Две части церемонии проводились в разных концах собора, чтобы противопоставить её религиозные и светские аспекты. Во время празднования от фасада собора был запущен беспилотный воздушный шар с тремя тысячами пылающих огней в виде императорской короны.

Перед входом в собор Наполеон был одет в длинную белую атласную тунику, вышитую золотой нитью; Жозефина также была одета в белое атласное платье в стиле ампир, расшитое золотой нитью. Во время коронации Наполеон был одет в тяжёлую  из малинового бархата, покрытую горностаем; бархат был покрыт вышитыми золотыми пчёлами, такими же, как на регалиях, обнаруженных в гробнице Хилдерика I. Этот символ предшествовал бурбонскому прошлому и связывал новую династию с древними меровингами; пчёлы заменили геральдические лилии на имперских гобеленах и одеждах. Мантия весила не менее восьмидесяти фунтов (36 кг) и поддерживалась четырьмя сановниками. Жозефина была одета в похожую малиновую бархатную мантию, расшитую пчёлами золотой нитью и подбитую горностаем, которую несли три сестры Наполеона. Было два оркестра с четырьмя хорами, множество военных оркестров, играющих бравурные марши, и более трёхсот музыкантов. Хор в 400 голосов исполнил «Мессу» и «Te Deum» Паизиелло. Поскольку традиционная королевская корона была уничтожена во время Французской революции, на алтаре императора ждала так называемая корона Наполеона, которая выглядела как средневековая и называлась в данной церемонии «короной Карла Великого». Хотя корона была новой, считалось, что скипетр принадлежал Карлу V, а меч — Филиппу III.

Коронационный обряд начался с пения гимна «Veni Creator Spiritus», за которым последовали стих: «Господи, пошли дух Твой» и ответ: «И обнови лицо земли», коллекта Пятидесятницы «Боже, который научил сердца верных Тебе, послав им свет Святого Духа, …». После этого молитва: «Всемогущий, вечный Бог, Создатель всего сущего…». Во время Литании всем Святым Император и Императрица оставались на своих местах, стоя на коленях только во время некоторых молитв. Император и Императрица прошли помазание голов и обеих рук миро — Император с молитвами: «Боже, Сын Божий…» и «Боже, поставивший Азаила над Сирией…», а Императрица с молитвой «Бог-отец вечно славься…» — в то время как пелся антифон «Садок-Священник». После этого началась месса. По желанию Наполеона вместо обычной коллекты была произнесена коллекта Богородицы (как покровительнице собора). После этого были отдельно освящены все части императорских регалий и переданы Императору и Императрице.

Коронация Наполеона и Жозефины также отличалась в этом отношении от схемы, принятой в других западных обрядах коронации: обычно, во время совместной коронации монарха и его супруги, сначала помазуется монарх, наделяется регалиями, коронуется и возводится на престол, и только потом аналогичный, но упрощённый обряд помазания, облачения, коронации и возведения на престол проходит его супруга. Однако для коронации Наполеона и Жозефины каждый из этих шагов был выполнен совместно, так что Жозефина была помазана сразу после Наполеона, и каждый предмет регалий был вручён ей сразу же после вручения ему — процедура, которая также не имела прецедента в римском понтификале или во французском обряде.

Как записано в официальной стенограмме коронации, формула «Coronet vos Deus…», являющаяся вариацией множественного числа традиционной французской формулы «Coronet te Deus» («Бог коронует тебя венцом славы и праведности…») — формула, которая также используется в английском обряде коронации — использовалась постоянно, заменив римскую формулу «Accipe coronam…» («Прими корону…»). Тем самым она отличалась от французских королевских коронаций, в которых обе формулы — римская «Accipe coronam regni…» и англо-французская «Coronet te Deus…» — использовались поочерёдно. Пока Папа читал вышеупомянутую формулу, Наполеон обернулся, снял лавровый венок, увенчал себя короной, а затем увенчал стоящую на коленях Жозефину небольшой короной, увенчанной крестом, которую он сначала возложил себе на голову. Коронационная формула была изменена для использования формы множественного числа («Coronet vos…» вместо «Coronet te…») именно потому, что коронация Жозефины происходила сразу после принятия Наполеоном короны. Что касается пропущенной римской формулы «Accipe coronam…», которая символизировала получение монархом своей короны от Церкви, её использование исключалось в силу решения Наполеона короновать самого себя. Историк , который также является главой Международного наполеоновского общества, в своей книге «Наполеон для чайников» писал:

Британский историк  написал в своей книге «Наполеон Бонапарт: сокровенная биография»: «Наполеон сказал Пию, что сам возложит корону на свою голову. Пий не возражал». При интронизации Наполеона папа сказал: «Пусть Бог утвердит тебя на этом престоле, и пусть Христос даст тебе править с ним в Его вечном царстве». Далее Пий VII провозгласил латинскую формулу «Vivat imperator in aeternum!» («Вечную жизнь Императору!»), которую повторил хор; затем последовал «Te Deum». После окончания мессы папа удалился в ризницу, поскольку возражал против того, чтобы председательствовать или быть свидетелем последующей гражданской клятвы из-за её содержания. Возложив руки на Библию, Наполеон произнёс клятву:

Текст был написан Наполеону президентом сената, президентом законодательного корпуса и самым высокопоставленным председателем Государственного совета. После клятвы вновь назначенный герольд громко провозгласил: «Трижды славный и трижды августейший Император Наполеон коронован и возведён на трон. Да здравствует Император!» Сопровождаемый ликующими возгласами окружающих, Наполеон, окружённый сановниками, покинул собор, а хор пел «Domine salvum fac imperatorem nostrum Napoleonem» — «Боже, храни нашего Императора Наполеона».

Когда Наполеон вышел из собора, был дан салют из 101 орудия; весь декабрь в столице шли празднества, посвящённые коронации.

После коронации император роздал штандарты с имперскими орлами каждому из своих полков. Согласно правительственным подсчётам, общая их стоимость составила более 8,5 миллионов франков.

В дополнение к картинам Давида была выпущена памятная медаль, реверс которой разработал Антуана Дени Шоде. В 2005 году Вон Харт, Питер Хикс и Джо Робсон создали цифровое изображение коронации для выставки «Нельсон и Наполеон» в Национальном морском музее.

Свидетельства очевидцев 
Мадам де Ремюсат, подруга Жозефины Богарне, писала:

Рутгер Ян Схиммелпеннинк, посол Батавской республики, писал своей жене Катарине:

Реликвии коронации 

Помимо собора Парижской Богоматери, служившего местом церемонии коронации Наполеона I, и сотни квинариев (маленьких монет, выполненных в древнеримских традициях), брошенных в толпу, осталось очень немного материальных свидетельств этого события.

От золотого лаврового венка остались только два известных листа, один из которых выставлен в музее Наполеона в замке Фонтенбло. В венке было 44 крупных и 12 малых лавровых листьев. Сочтя его слишком тяжёлым, Наполеон потребовал, чтобы ювелир Мартин-Гийом Бьенн, создавший венок, удалил с него шесть золотых листьев; позже ювелир подарил их своим дочерям. Один из оставшихся листьев весом 6 грамм был продан 19 сентября 2017 года аукционным домом Osenat за 625 тыс. евро.

Корона Наполеона I хранится в Лувре.

Коронационный жезл, украшенный пчёлами, и меч с золотой рукояткой, инкрустированной коронационными алмазами, принадлежат коллекционеру артефактов Первой империи Пьер-Жану Шаленсону, который обладает самой большой частной коллекцией, посвящённой императору. Жезл был в руках герольда, капитана Мишеля Дювердье, когда он провозгласил Наполеона Императором.

Коронационное кольцо также находится в коллекции Шаленсона. Это кольцо с рубином в 5,33 карата имеет на обороте герб Императора, увенчанный папской тиарой папы Пия VII.

У Шаленсона также есть Великий герб Императора из позолоченной бронзы, сделанный для украшения собора, а также картина Наполеона в коронационном костюме в натуральную величину.

Парадное седло в настоящее время является собственностью Музея армии. Оно, вероятно, использовалось в процессии, сопровождающей карету Императора в день церемонии.

Платье и шлейф графини Беранже, жены графа Жана Беранже (1767—1850) — единственная сохранившаяся одежда, которую носили во время коронации. Они были представлены для выставки «Les Trésors de la Fondation Napoléon. Dans l’intimité de la Cour impériale (2004)», и с тех пор регулярно выставляются в различных музеях Франции и всего мира.

См. также

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собор Парижской Богоматери
Наполеон I
Первая империя
1804 год во Франции